Two Women – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Two Women – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Republic Motion Picture Mfg. Co.
 Two Women – cortometraggio del 1914 diretto da Ralph Ince
 Two Women – film del 1919 diretto da Ralph Ince
 Two Women – film del 2014 diretto da Vera Glagoleva